Die Liste der Gemeinden in Pernambuco gibt die Ergebnisse der Volkszählung 2010 für den brasilianischen Bundesstaat Pernambuco wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Pernambuco hat mit Stand 1. Juli 2018 gesamt 185 einzelne Städte, die municípios, und den Staatsdistrikt Fernando de Noronha mit einer geschätzten Gesamtbevölkerung von 9.496.294 Einwohnern.
Neuere Schätzungen der Einwohnerzahlen werden jährlich zum 1. Juli eines Jahres durch das IBGE veröffentlicht.

Die letzte Schätzung war vom 1. Juli 2019, deren Zahlen hier noch nicht berücksichtigt sind. Die nächste Volkszählung ist im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen.

Gemeinden 

Die Einträge sind primär als Liste der Gemeinden in Pernambuco nach Einwohnerzahl sortiert, sie lassen sich zusätzlich alphabetisch nach Ortsnamen sortieren.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ Pernambuco. Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

Pernambuco
 
!